Улица Му́нга ( — Монашеская улица) — короткая (79 метров) улица в Старом Таллине, соединяет улицы Вене и Мюйривахе.

История 
Название улицы может быть связано с располагавшимся поблизости мужским доминиканским монастырём (на месте домов 12—18 по улице Вене), в переводе с эстонского Munk — монах.

Достопримечательности 
Башня Мункадетагуне (башня за монахами) у пересечения с улицей Мюйривахе.

Примечания

Ссылки 
 Kloostrikinnistutest Vene tänaval 

Улицы Старого Таллина